Agon kan syfta på

 Agon – tävlingspel i antikens Grekland
 Agoniska linjer – begrepp inom navigering
 Agon (balett) – eb balett av Igor Stravinskij